

Geografia

Francia 
 Penne – comune del Tarn
 Penne-d'Agenais – comune del Lot e Garonna
 Labastide-de-Penne – comune del Tarn e Garonna
 La Penne, comune delle Alpi Marittime
 La Penne-sur-Huveaune, comune delle Bocche del Rodano
 La Penne-sur-l'Ouvèze, comune della Drôme

Italia 
 Penne – comune in provincia di Pescara
 Circondario di Penne – circondario della provincia di Teramo (1861–1926)
 Gastaldato di Penne – gastaldato longobardo nell'odierno Abruzzo
 Lago di Penne – lago artificiale sede di riserva naturale controllata
 Forca di Penne – valico dell'Appennino abruzzese

Persone 
 Dario Penne – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Jessica Penne – lottatrice di arti marziali miste statunitense
 Luca da Penne –  giurista italiano
 Luigi Durand de la Penne – ammiraglio e politico italiano

Altro 
 Penne – figura araldica
 Penne – tipo di pasta
 Penne – berretto studentesco delle università laiche belghe
 Palazzo Penne

Pagine correlate 
 Penna
 Penni